Му́нкач:

 Мункач — венгерское название города Мукачево в Закарпатской области Украины.
 «Мункач» — украинский футбольный клуб из Мукачево.